La Florida – comune dell'Argentina, nel Dipartimento di Federación
 La Florida – comune dell'Argentina, nel Dipartimento di Cruz Alta
 La Florida – comune del Cile nella provincia di Santiago
 La Florida – comune della Colombia, nel Dipartimento di Nariño